Castellazzo puede hacer referencia a:

Lugares 

Castellazzo Bormida, municipio italiano de la provincia de Alessandria.
Castellazzo de' Barzi, fracción del municipio italiano de Robecco sul Naviglio.
Castellazzo de' Stampi, fracción del municipio italiano de Corbetta.
Castellazzo Novarese, municipio italiano de la provincia de Novara.
Castellazzo di Bollate, fracción del municipio italiano de Bollate.

Personas 

Luigi Castellazzo, político italiano.